Posner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Bernhard Posner (1890–1962), deutsch-israelischer Rabbiner, Autor und Bibliothekar
 Astrid Posner (* 1974), deutsche Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin
 Carl Posner (1854–1928), deutscher Urologe
 Caspar Posner (1626–1700), deutscher Physiker und Mediziner
 Ernst Posner (1892–1980), preußischer Staatsarchivar und Historiker
 Gerald Posner (* 1954), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Johann Caspar Posner  (1670–1718) deutscher Physiker und Rhetoriker
 Karl Ludwig von Posner (1822–1887), österreichisch-ungarischer Unternehmer
 Louis Posner (1815–1868), deutscher Mediziner
 Marlene Posner-Landsch, deutsche Semiotikerin und Kommunikationstheoretikerin

 Mike Posner (* 1988), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Produzent
 Rebecca Posner (1929–2018), britische Romanistin
 Richard Posner (* 1939), US-amerikanischer Jurist und Ökonom
 Roland Posner (1942–2020), tschechisch-deutscher Linguist und Semiotiker
 Steven Posner (1943–2010), US-amerikanischer Corporate Raider
 Walter Posner (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Wladimir Wladimirowitsch Posner (* 1934), russischer Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Possner
 Posener